Csehország
 Hrubý Jeseník, település a Nymburki járásban
 Jeszenik-hegység (csehül Hrubý Jeseník), a Szudéták hegységlánc egy része